Wolfholz ist der Name folgender Orte:

 Wolfholz (Aitrang), Ortsteil von Aitrang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Wolfholz (Stockach), Ortsteil von Stockach, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg